Zickzack-Graben oder Zickzackgraben bezeichnet einen Befestigungs-, Deckungs- oder Wassergraben in Zickzackform. Dies sind:

 eine Form von Schützengräben, siehe Splittergraben
 einen Graben in Berlin-Buch, siehe Moorlinse Buch
 einen Graben in der Borssumer Feldmark
 einen Graben in Emden